Anzai ist der Familienname folgender Personen:

 Anzai Fuyue (1898–1965), japanischer Schriftsteller
 Anzai Hiroshi (1901–1990), japanischer Geschäftsmann
 Kaito Anzai (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Anzai (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Nobuyuki Anzai (* 1972), japanischer Manga-Zeichner
 Tatsuya Anzai (* 1996), japanischer Fußballspieler